Kesteren (Neder-Betuwe), een dorp in de Nederlandse gemeente Neder-Betuwe en tot 1 januari 2002 een zelfstandige gemeente;
Neder-Betuwe (gemeente), de nieuwe gemeente Kesteren, die op 1 januari 2002 werd opgericht onder de naam Kesteren en op 1 april 2003 werd hernoemd tot Neder-Betuwe;
Kesteren (Breda), de op een na oudste wijk van de Haagse Beemden in de Nederlandse stad Breda